Herrán puede referirse a:

 Herrán, un municipio de Norte de Santander, Colombia.
 Herrán, una localidad del municipio de Santillana del Mar, Cantabria (España).
 Herrán, una localidad del municipio de Valle de Tobalina, Burgos (España).